Улица Независимости —  название улиц в ряде городов.
 Улица Независимости — улица в Воронеже.
 Улица Независимости — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Независимости — улица в Красноярске.
 Улица Независимости — улица во Львове.
 Улица Независимости — улица в Мелитополе.
 Улица Независимости — улица в Чернигове.